Atalante est un personnage féminin de la mythologie grecque. Le nom peut aussi faire référence à :

Astronomie 
 (36) Atalante, un astéroïde.
 La plaine d'Atalante, une planitia située sur Vénus.

Automobile 
Le nom de plusieurs automobiles.

Aviation 
Le nom de plusieurs avions.

Bandes dessinées 
 Atalante, une série de bande dessinée de Crisse dont l'action est placée dans la mythologie grecque.

Cinéma 
 L'Atalante, un film de Jean Vigo de 1934, avec Michel Simon.

Entreprises 
 L'Atalante, une maison d'édition.
 Atalante Group, une société spécialisée dans la gestion des risques sur les marchés émergents.
 Atalante, un voyagiste français spécialisé dans le voyage d'aventure.

Navires 
 Plusieurs navires de la Marine nationale française : voir .
 , un navire de recherche océanographique français de l'Ifremer.

Nucléaire 
 Atalante, une installation de recherche du site nucléaire de Marcoule.

Patronyme 
 Atalante, le nom d'un personnage mystérieux dans W ou le Souvenir d'enfance de Georges Perec.

Statuaire 
 L’Hermès d'Atalante, une statue antique.

Toponyme 
 Atalante ou Atalandi, une ville de Phthiotide en Grèce.
 Atalante, un laboratoire de recherche du site nucléaire de Marcoule.
 Atalante, une station du métro de Rennes.
 Rennes Atalante, le nom de la technopole en nouvelles technologies de Rennes.

Politique 
 Atalante, un groupe d'extrême-droite au Québec.
 L’opération Atalante, une mission militaire et diplomatique en 2008.

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux